Crossover se poate referi la:

Ficțiune și media

 Crossover (film din 2006), un film dramatic despre baschet, din 2006, de Preston A. Whitmore II
 Crossover (film din 1980), un film din 1980
 Cross Over (manga), o manga japoneză de Kouji Seo
 "Crossover" (Star Trek: Deep Space Nine), un episod din Star Trek: Deep Space Nine din 1994
 The Crossovers, a 2003 CrossGen comic book series

Muzică
 Crossover (muzică), un interpret sau lucrare care are succes în mai multe genuri
 Crossover thrash, un gen muzical care combină thrash metal și hardcore punk
 Crossover jazz, stil de jazz
 Crossover (formație), o formație americană
 Crossover (Intrigue album)
 Crossover (Dirty Rotten Imbeciles album), 1987
 Crossover (Hitomi Shimatani album)
 Crossover (Yoshinori Sunahara album), 1995
 "Crossover" (cântec), de EPMD
 105.1 Crossover, un post de radio filipinez

Sport
 Crossover (figure skating), o tehnică din skating
 Colorado Crossover, o echipă de baschet
 Crossover dribble, o tehnică de baschet

IT și electronică
 CrossOver, un software de compatibilitate Windows
 Audio crossover, o clasă de filtre electronice
 Crossover distortion, un tip de distorsiune electronică
 Ethernet crossover cable, un cable de conectare a două piese a unui echipament

Alte utilizări
 Crossovers (dans), mișcări din dansul Balboa
 Crossover (automobil), un tip de automobile
 Crossover (teatru), un pasaj pentru actori pentru a ajunge la scenză fără a fi văzuți de public